FK Jonava är en fotbollsklubb i Jonava i Litauen. Klubben spelar i A lyga – den litauiska förstadivisionen.

Historia
FK Jonava grundades 1991 under namnet FK Azotas.

Historiska namn 
 sedan 1991
 1991 – FK Azotas
 1994 – FK Achema-Lietava
 1996 – FK Lietava
 2017 – FK Jonava

Hemmaarena 
Större matcher kan spelas på Jonavos miesto centrinis stadionas.

Placering tidigare säsonger

FK Lietava 
FK Lietava (Futbolo klubas Lietava)

FK Jonava 
FK Jonava (Futbolo klubas Jonava)

Trupp 2022 
Uppdaterad: 10 december 2022 

 
 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 U-18

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Kända spelare 

  Valdemar Borovskij
  Martynas Dapkus
  Aleksandar Susnjar
  Dominykas Galkevičius

Tränare 
  Vitalijus Stankevičius (till 2015)
  Marius Bezykornovas (2015)
  Robertas Poškus (2016)
  Donatas Vencevičius (2017)
  Mindaugas Čepas (2017)
  Felipe Ribeiro (2018)
  Darius Gvildys (2018)
  Artūras Ramoška (2018)
  Eisvinas Utyra (2019–2021)

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats
 Officiell Hemsida alyga.lt

Fotbollsklubbar i Litauen